Джованни I Натоли (, , ум. 16 июля 1633) полное имя — Джованни Форти Натоли Ланца Джамбруни Монкада Иволги от Луны Алифия () — правящий князь Сперлинга и Барон де С. Бартоломео и Белис е иль, из династии Натоли. Имел титул Его Светлости (Sérénité).

Биография 
Джованни был сицилийским дворянином, сыном Бласко Натоли Ланца и Доменики Джамбруно Перна. Был бароном Сан-Бартоломео и Беличе. 20 августа 1597 года, получив лицензию на заселение и строительство от короля Сицилии Филиппа II Испанского, он купил баронство Сперлинга у Джованни Вентимильи, маркиза Гераче за 30 834 унции золота. В 1627 году Филипп IV Испанский сделал его принцем Сперлинги.

Натоли был женат дважды: сначала на Марии Коттоне Арагоне, дочери Стефано, графа Баузо, после на Мельхиоре Ориолес Монкада, дочери Орацио, барона Сан-Пьетро-ди-Патти. От последней у него родился сын Франческо Натоли.

Князья Италии
Политики XVII века
Правители Европы XVII века
Натоли